Troféu Santiago Bernabéu é um torneio amistoso organizado pelo Real Madrid todos os anos desde 1979, dedicado à memória do presidente merengue Santiago Bernabéu falecido um ano antes de sua primeira edição.

Se disputa no princípio da temporada, ou no final de agosto ou no início de setembro. 

Em suas seis primeiras edições (1979-1984), o torneio foi disputado por quatro equipes, com semifinais, disputa do terceiro lugar e final.

Desde 1985, o Real Madrid convida apenas uma equipe, disputando apenas uma final. Apenas em 2002, por motivo do centenário do clube, foi disputado novamente por quatro equipes.

A edição de 2014 não aconteceu por falta de data, a edição de 2019 não aconteceu devido ao fechamento do estádio para reformas de modernização e as edições de 2020 e 2021 não aconteceram ainda devido ao fechamento do estádio, mas também por causa das restrições da Pandemia de Covid-19.

Finais 
Nota: Em caso de empate, a equipe à esquerda ganhou na disputa de penaltis.

Número de títulos

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas 
 Troféu do albertog na rsssf.
Competições oficiais internacionais de futebol
Torneios amistosos da Espanha entre clubes de futebol
Real Madrid Club de Fútbol